

Astronomia 
 8399 Wakamatsu – asteroide della fascia principale

Persone 
 Daiki Wakamatsu – calciatore giapponese
 Kenji Wakamatsu – calciatore giapponese
 Kōji Wakamatsu – regista giapponese
 Setsurō Wakamatsu – regista giapponese
 Shunta Wakamatsu – giocatore di baseball giapponese
 Toshihide Wakamatsu – attore giapponese
 Tsutomu Wakamatsu – giocatore di baseball giapponese
 Utako Wakamatsu – pattinatore giapponese